Гранит-Фолс:

 Гранит-Фолс (город, Миннесота)
 Гранит-Фолс (тауншип, Миннесота)